Castiglione (von ital. Castello = Schloss, Burg) ist der Name folgender Orte:

in Italien:
 Castiglione d’Adda, Provinz Lodi, Lombardei
 Castiglione di Carovilli, Provinz Isernia, Molise
 Castiglione a Casauria, Provinz Pescara, Abruzzen
 Castiglione Chiavarese, Provinz Genua, Ligurien
 Castiglione Cosentino, Provinz Cosenza, Kalabrien
 Castiglione Falletto, Provinz Cuneo, Piemont
 Castiglione di Garfagnana, Provinz Lucca, Toskana
 Castiglione del Genovesi, Provinz Salerno, Kampanien
 Castiglione d’Intelvi, Provinz Como, Lombardei
 Castiglione del Lago, Provinz Perugia, Umbrien
 Castiglione Messer Marino, Provinz Chieti, Abruzzen
 Castiglione Messer Raimondo, Provinz Teramo, Abruzzen
 Castiglione d’Orcia, Provinz Siena, Toskana
 Castiglione Olona, Provinz Varese, Lombardei
 Castiglione dei Pepoli, Provinz Bologna, Emilia-Romagna
 Castiglione della Pescaia, Provinz Grosseto, Toskana
 Castiglione di Sicilia, Provinz Catania, Sizilien
 Castiglione delle Stiviere, Provinz Mantua, Lombardei
 Castiglione in Teverina, Provinz Viterbo, Latium
 Castiglione Tinella, Provinz Cuneo, Piemont
 Castiglione Torinese, Provinz Turin, Piemont
 Calasca-Castiglione, Provinz Verbano-Cusio-Ossola, Piemont
 Castiglione, Ortsteil von Ravello, Provinz Salerno
 Castiglione, Ortsteil von Coassolo Torinese, Provinz Turin
 Castiglione Vara, Ortsteil von Beverino, Provinz La Spezia

in Frankreich:
 Castiglione (Korsika), Gemeinde auf Korsika

Castiglione steht für:
 Castiglione (Familienname)
 Castiglione (Adelsgeschlecht)
 Castiglione (Rebsorte)
 Castiglione, Figur in Politian (Theaterstück) von Edgar Allan Poe

Siehe auch:
 Castiglioni
 Castiglion